Concrete kan syfta på:

Concrete (album) – ett album av metalgruppen Fear Factory
Concrete (stol) – en betongstol av Jonas Bohlin
Concrete (sång av The Darkness) –  en låt av The Darkness på albumet Hot Cakes